Нармада:

 Нармада — одна из священных рек Индии.
 Нармада — округ в индийском штате Гуджарат.